Баграмя́н () — армянская фамилия. Также используется в качестве топонима в ряде наименований.

Носители фамилии 
 Баграмян, Иван Христофорович (Ованес Хачатурович; 1897—1982) — советский военачальник, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза.
 Баграмян, Михаил Апкарович (1931—2014) — звеньевой колхоза имени Клары Цеткин Шамхорского района Азербайджанской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Баграмян, Мовсес — деятель армянского освободительного движения XVIII века.

Топоним 
 Баграмян — село в Армении, Араратская область.
 Баграмян — село в Армении, Армавирская область.
 Баграмян — село в Армении, Армавирская область.
 Баграмянский район — административно-территориальная единица в составе Армянской ССР и Армении в 1983—1995 годах.
 «Маршал Баграмян» — станция ереванского метрополитена.

См. также 
 Батальон имени Баграмяна — военное формирование абхазских вооружённых формирований периода грузино-абхазского конфликта 1990-х гг.